Ostrowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Ostrowsky (* vor 1982), deutscher Regisseur
 Ido Ostrowsky (* 1979), US-amerikanischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Ostrowski
 Ostrovsky